Moon Safari (Air); album van Air;
Moon Safari (band); een Zweedse rockband.